Карл Хенрик Кнут Беккер (; 21 января 1891, Йёрринг — 30 октября 1974, Ольборг) — датский писатель.

Биография 
Родился 21 января 1891 года в Йёрринге. В возрасте 11 лет был отправлен в дом для беспризорных. Его переживания на эту тему позже нашли отражение в романе «Мир ждёт». После школы он стал рабочим на ферме, подрабатывал кузнецом, стал солдатом и возглавил машинную мастерскую своего отца, которая обанкротилась в 1930 году. К этому времени он уже окончательно определился как писатель.

Писал стихи на социальные и политические темы. Первый сборник «Стихотворения» был издан в 1916 году. В серии романов из жизни беспризорных детей Беккер правдиво показал жестокую систему воспитания и эксплуатации детского труда:
 «Хлеб насущный», 1932.
 «Мир ждёт», 1934.
 «Беспокойная весна», 1938-39.
 «Когда идёт поезд» 1944.
В 1961 году Беккер получил первую  в размере 50 000 датских крон.

Издания 
Произведения: Рус. перев. — Мир ждет. М., 1937.

Примечания

Литература 
 

Датские писатели
Писатели Дании